Las Vegas steht für:
 Las Vegas (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Las Vegas (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2013)
 Las Vegas (Spiel), Würfelspiel von Rüdiger Dorn
 Lake Las Vegas, See in Nevada, Vereinigte Staaten
 (82332) Las Vegas, Hauptgürtelasteroid

Orte in Lateinamerika:
 Las Vegas (Baja Verapaz), Guatemala
 Las Vegas (Jutiapa), Guatemala
 Las Vegas (El Salvador)
 Las Vegas (Honduras)
 Las Vegas (Sucre), Kolumbien
 Las Vegas (Valle del Cauca), Kolumbien
 Las Vegas (Guanajuato), Mexiko
 Las Vegas (Hidalgo), Mexiko
 Las Vegas (Tamaulipas), Mexiko
 Las Vegas (Puerto Rico)
 Las Vegas (Carabobo), Venezuela
 Las Vegas (Lara), Venezuela
 Las Vegas (Tachira), Venezuela

Orte in Spanien:
 Las Vegas (Asturien), Parroquia
 Las Vegas (Teneriffa)
 Las Vegas Altas, Comarca in der Extremadura
 Comarca de Las Vegas, Comarca in der Autonomen Gemeinschaft Madrid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Las Vegas, Nevada
 Las Vegas (New Mexico)

Siehe auch:
 Las-Vegas-Algorithmus
 Las-Vegas-Kultur
 Viva Las Vegas (Begriffsklärung)